Саксонија се може односити на:

 Саксонија, савезна држава Немачке
 Саксонија-Анхалт, савезна држава Немачке
 Доња Саксонија, савезна држава Немачке
 
 
 Кнежевина Саксонија
 Краљевина Саксонија
 
 
 РМС Саксонија, британски путнички бродови
 РМС Саксонија (1899), британски путнички брод из 1899.
 РМС Саксонија (1954), британски путнички брод из 1954.